Абу́ Муха́ммад ‘Абдулла́х ибн Абу́ Зейд аль-Кайрува́ни, известный как Ибн Абу Зейд аль-Кайрувани (; , Кайруан, совр. Тунис — , там же) — глава маликитов в Кайруане. Имел звание «Малик-младший».

Биография 
Происходил из семьи Нафзавы и учился в Кайруане, где его знания, литературный талант, его благочестие и богатство очень скоро помогли ему заработать значительный авторитет во всем мусульманском мире. Он попал под влияние аш’аризма, который в то время был доминирующим течением в Кайраване, а также мистицизма, против чьих излишеств, и особенно в отношении чудотворчества, он боролся. Издавая многочисленные фетвы и редактируя многочисленные произведения, он упорядочил, систематизировал и прежде всего распространил маликитский мазхаб среди людей. Окончательный разрыв между Зиридами и Фатимидами при аль-Музизе ибн Бадисе объясняется в первую очередь деятельностью аль-Кайрувани, а также его учеников. Наиболее известным учеником аль-Кайрувани был аш-Шабиси.

Многие работы Ибн Абу Зейда включают многочисленные послания. Среди сохранившихся работ — сводка исламских догм и ритуальных обрядов, аль-Акида ав джумля мухтасара мин ваджиб умур аль-дияна, касида о воскресении, поэма в честь Мухаммеда, сборник хадисов. Его знаменитая Рисаля, которую он составил по просьбе благочестивого ас-Сабаи (ум. ) в  году, до восстания Абу Язида, посвящена его двоюродному брату Мухризу ибн Халяфу (ум. ), который впоследствии под именем Сиди Махрез стал покровителем Туниса. В Рисале была описана маликитская акида. Этот краткий обзор маликизма является предметом непрерывного изучения и комментария. Он был опубликован несколько раз в Каире. Основной работой аль-Кайрувани, в которой суммированы его знания, была Китаб ан-Навадир ва-ль-зиядат ‘аля-ль-Мудаввана. Его Мухтасар книги Мудаввана поначалу был очень почитаем, но вскоре её слава был затенена книгой аль-Баради’и. По мнению аль-Абхари, Ибн Абу Зейд занимает высшее место среди маликитов.

Он был похоронен в собственном доме, и его мавзолей, который очень скоро стал местом паломничества, существует до сегодняшних дней. Его сын, Абу Бакр Ахмад, был назначен судьёй (кади) Кайравана в  аль-Муиззом ибн Бадисом, которому в результате интриг вскоре пришлось отозвать своё назначение.

Примечания

Литература 

 ;
 Ibn Nād̲j̲ī Maʿālim al-īmān, Tunis 1320, iii, 135-52;
 Ibrāhīm ibn ʿAlī Ibn Farḥūn Kitāb ad-Dībāǧ al-muḏahhab fī maʿrifat aʿyān ʿulamāʾ al-maḏhab. Kairo 1972.
 ʿAbd ar-Raḥmān ad-Dabbāġ, al-Qāsim Ibn Nāǧī Maʿālim al-īmān fī maʿrifat ahl al-Qairawān. Al-Maktaba al-ʿatīqa, Tunis 1978.
 Al-Qāḍī ʿIyāḍ Tartīb al-madārik wa-taqrīb al-masālik li-maʿrifat aʿlām maḏhab Mālik. Wizārat al-Auqāf, Rabat 1965-83.
 Abū Iṣḥāq aš-Šīrāzī Ṭabaqāt al-fuqahāʾ. Ed. Iḥsān ʿAbbās. Dār ar-Rāʾid al-ʿArabī, Beirut, 1970.
 H. R. Idris Deux juristes kairouanais de l’époque zīrīde: Ibn Abī Zayd et al-Qābisī, in AIEO Alger, 1954, 121-98;
 он же, La Berbérie Orientale sous les Zīrīdes, i-ii, Paris 1962;
 Aaron Spevack, The Archetypal Sunni Scholar: Law, Theology, and Mysticism in the Synthesis of Al-Bajuri. State University of New York Press, 1 Oct 2014;
 Herbert J. Liebesny, The Law of the Near & Middle East, SUNY Press, 1975;
 Richard C. Martín, Encyclopedia of Islam & the Muslim World, Volume 1, p 105. ISBN 0-02-865603-2
 Brockelmann C. Geschichte der arabischen Litteratur. Leiden 1937—1949, Bd. I, S. 187f, Supplement-Bd. I, S. 301f.
 ʿAlī al-ʿAlawī Ibn Abī Zaid al-Qairawānī: ḥayātuhū wa-manhaǧuhū al-iǧtihādī min ḫilāl an-nawādir wa-z-ziyādāt. Dār Ibn-Ḥazm li-ṭ-Ṭibāʿa wa-n-Našr wa-t-Tauzīʿ, Bairūt, 2009.
 Muhammad aṭ-Ṭāhir al-Magūz A critical edition of fourteenth part of Kitāb an-Nawādir wa az-ziyādāt by Ibn Abi Zayd Al-Qayrawānī 310 A.H. — 386 A.H.. Doctoral dissertation Exeter University, 1989.
 Mathias von Bredow Der Heilige Krieg (ǧihād) aus der Sicht der Mālikitischen Rechtsschule. Steiner, Stuttgart, 1994.
 Al-Hādī ad-Dirqāš Abū-Muḥammad ʿAbdallāh Ibn-Abī-Zaid al-Qairawānī: ḥayātuhu wa-āṯāruhu wa-kitāb an-nawādir wa-ziyādāt. Dār Qutaiba, Beirut, 1989.
 Miklos Muranyi Materialien zur mālikitischen Rechtsliteratur. Harrassowitz, Wiesbaden, 1984. S. 30-112.

Маликиты